Les Arnaldi est une famille patricienne de Venise, originaire de la noblesse de Vicence agrégée par Vicenzo à la noblesse vénitienne en 1695.
Elle envoya plusieurs chevaliers à Malte, dont Allesandro, qui servit en 1685 dans les troupes de l'Empereur de Hongrie.
Plusieurs de ses membres furent militaires au service de la République de Venise.

Patronyme 
Le nom italien Arnaldi provient du prénom Arnoaldi, dérivé du franc Arnuwalda, composé de arnu (aigle) et walda (puissant), donc quelqu'un puissant comme un aigle.
 Girolamo Arnaldi (1929-2016), un professeur d'histoire médiévale italien,
 Arnaldi Guillelmi de Brocario, un imprimeur espagnol,

Toponyme
 Villa Arnaldi, une maison construite à Meledo di Sarego (Vicence) pour Vincenzo Arnaldi (inachevée) par l'architecte Andrea Palladio en 1547,
 Palazzo Arnaldi à Venise.

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille de la république de Venise
Patronyme italien